Major László (?) labdarúgó-játékvezető
 Major László (1944–2008) nagykövet, külpolitikai újságíró
 Major László (?)  a Magyar Optikai Művek állami díjas Ságvári Endre Szocialista Brigádjának optikusa, brigádvezetője